Dani Samuels (1988-), athlète australienne, spécialiste du lancer du disque ;  
 Diane Samuels (1960-), dramaturge et auteure britannique ;  
 Jack Samuels (1912-1970), footballeur indonésien ;
 J-Mee Samuels (1987-), athlète américain, spécialiste du sprint ;
 Lesser Samuels (1894-1980), scénariste et producteur américain ;
 Molly Samuels (1961-), karatéka britannique ; 
 Nicky Samuels (1983-), triathlète néo-zélandaise ; 
 Oneil Samuels (1983-), coureur cycliste jamaïcain ; 
 Skyler Samuels (1994-), actrice américaine de télévision.